Зейтман — еврейская фамилия.

 Зейтман, Исай Михайлович (1899—1996) — советский художник.
 Зейтман, Татьяна Павловна (Павлова, 1890—1975) — русско-итальянская актриса, театральный режиссёр и педагог.